Henri Roussilhe (1879-1945) : ingénieur et explorateur français;
 Jean Roussilhe (1759-1847) : homme politique français.